Йоган Кройф ( , повне ім'я: Гендрік Йоганнес Кройф, ); 25 квітня 1947, Амстердам, Нідерланди — 24 березня 2016, Барселона, Іспанія) — видатний голландський футболіст і наставник.
 Йорді Кройф (;  9 лютого 1974, Амстердам) — колишній нідерландський футболіст, атакувальний півзахисник.

 Йоган Кройф Арена () — футбольний стадіон в Амстердамі, Нідерланди.